Округ () је административна јединица у Словачкој. Окрузи представљају други степен подјеле након крајева, којих има 79. Главни град Братислава је подјељена на 5 округа, а град Кошице на 4 округа.

Неколико округа чини један крај, а један округ се састоји од више градова и насељених мјеста, која имају административни статус сеоске општине (). Окрузи носе називе по градовима који су административни центри тих округа.

Окрузи у Словачкој 
У наредној табели даје се преглед округа, заједно са површином, крајем и бројем градова и насеља у Словачкој.

Види још 
 Крајеви Словачке

Референце

Спољашње везе 

 Крајеви и окрузи у Словачкој 

 
Географија Словачке
Словачка